Орнелла Пулити Сантоликвидо (; 4 ноября 1906, Флоренция — 10 ноября 1977, там же) — итальянская пианистка. Жена композитора Франческо Сантоликвидо.

Училась во Флоренции у Аттилио Бруньоли, в Риме у Альфредо Казеллы и в Париже у Альфреда Корто.

Известна, в первую очередь, как ансамблевый исполнитель: в дуэте с виолончелистом Максимом Амфитеатровым, в Трио Сантоликвидо (с 1942 г.) — с ним же и со скрипачом Арриго Пелличья и в составе так называемого Римского квартета (с 1956 г.) — те же и альтист Бруно Джуранна. Все названные музыканты также много выступали и записывались с оркестром «Виртуозы Рима». Кроме того, остались концертные записи Моцарта (дирижёр Георг Шолти) и Бруно Беттинелли (дирижёр Пауль Клецки).

В 1939—1971 гг. профессор римской Консерватории Санта-Чечилия.

Примечания

Ссылки 
 Trio Santoliquido

Пианисты Италии
Академические музыканты Италии
Родившиеся в 1906 году
Родившиеся 4 ноября
Родившиеся во Флоренции
Умершие в 1977 году
Умершие 10 ноября
Умершие во Флоренции
Персоналии по алфавиту